Ohms ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Ohms (1888–1974), niederländische Opernsängerin (Sopran)
 Fred Ohms (1918–1956), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Matthias Ohms (* 1945), deutscher Fußballfunktionär
 Wilfried Ohms (geb. 1960), österreichischer Schriftsteller

OHMS steht zudem für:

 Office of Hazardous Materials Safety des amerikanischen Verkehrsministeriums

Siehe auch:
 Ooms

Abkürzung